Sedna (godin), de godin van de zee bij de Inuit
 90377 Sedna, een planetoïde
 Sedna (geslacht), een geslacht van spinnen